Россихин:
 Россихин, Евсей Фадеевич (1913—1996) — командир расчёта миномётной батареи 244-го гвардейского стрелкового полка Красной Армии, награждён орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й степени
 Россихин, Юрий Алексеевич (1940—1993) — заслуженный геолог РСФСР.